Cancellara har flere betydninger:

Byer 
 Cancellara – italiensk by i regionen Basilicata, Syditalien

Personer 
 Fabian Cancellara – schweizisk cykelrytter, blandt andet verdensmester i enkeltstart